Benelli (motorfiets), Italiaans motorfietsfabrikant
 Benelli (vuurwapen), Italiaans vuurwapenfabrikant
 Giovanni Benelli (1921-1982), Italiaans kardinaal